De 33e Schaakolympiade, georganiseerd door de FIDE en bestaande uit een open toernooi en een vrouwentoernooi, vond plaats van 26 september tot 13 oktober 1998, in Elista, Kalmukkië, Rusland. Aan het open toernooi werd deelgenomen door 110 teams, aan het vrouwentoernooi werd deelgenomen door 72 teams.  

De Olympiade was het eerste internationale schaaktoernooi dat werd gehouden in het in Elista opgebouwde complex "Chess City". Bij de start van het toernooi was de opbouw van het complex nog niet afgerond, en sommige FIDE-leden waren bezorgd dat bepaalde faciliteiten niet beschikbaar zouden zijn, waaronder het vliegveld, het telefoniesysteem, de onderkomens voor de spelers en het  "Chess Palace" dat de hoofdspeelzaal zou moeten zijn. 

Berichten over mensenrechtenschendingen door de FIDE en door Kirsan Iljoemzjinov, de president van Kalmukkië waren voor doema-lid Valeri Borsjtsjev aanleiding om op te roepen tot een boycot. De Britse regering riep niet op tot een boycott maar bevestigde "betrouwbare berichten van problemen met mensenrechten" te hebben ontvangen en suggereerde dat de regering van Kalmukkië  mogelijk de uit de Olympiade voortvloeiende publiciteit, vanwege de deelname van buitenlandse teams, zou aanwenden voor eigen doeleinden. Drie landen stonden ingeschreven maar besloten niet te gaan: Denemarken, Noorwegen en Slowakije.

De openingsceremonie vond plaats op de geplande datum, maar het hoofdgebouw Chess Palace stond in de steigers en er ontbraken nog veel ramen. De eerste ronde werd later gehouden dan gepland, een rustdag werd geschrapt en het toernooi werd ingekort naar 13 rondes in plaats van de geplande 14.  De organisatie werkte dag en nacht en gedurende het toernooi verbeterden de speelomstandigheden, hoewel de speelhal nog niet goed verwarmd werd. Leef-omstandigheden, eten en drinken, en de telefoniediensten werden in het algemeen als acceptabel ervaren.

Beide secties van het toernooi stonden onder supervisie van de Nederlandse International Arbiter Geurt Gijssen. In de 13 rondes van het toernooi werd de koppeling van teams voor iedere volgende ronde berekend volgens het Zwitsers systeem. De open sectie werd gespeeld aan vier borden per ronde, de vrouwensectie aan drie borden per ronde. Bij gelijkspel werd de tie-break bepaald met 1. weerstandspunten; en 2. wedstrijdpunten.

De toegestane speeltijd was: voor de eerste 40 zetten 100 minuten per speler, voor de daaropvolgende 20 zetten 50 minuten per speler, daarna 10 minuten per speler voor de rest van de partij, met 30 secondes increment bij iedere zet.

Open toernooi 
Aan het open toernooi werd deelgenomen door 110 teams, die 106 landen vertegenwoordigden. Rusland, organiserend land, nam deel met vier teams, een aantal dat niet eerder was voorgekomen (Rusland "C" werd "Team Kalmukkië" genoemd en Rusland "D" was een jeugdteam). De International Braille Chess Association nam deel met een team. 

Zelfs zonder hun sterkste spelers, de "Drie Ks" (PCA wereldkampioen Garri Kasparov, FIDE-kampioen Anatoly Karpov en Vladimir Kramnik), was Rusland favoriet, en het team behaalde hun vierde opvolgende kampioenstitel. De Verenigde Staten eindigde als tweede, een plaats hoger dan op de voorafgaande Olympiade, en Oekraïne eindigde als derde, via de tiebreak winnend van Israël.

{| class="wikitable"
|+ Open toernooi
! # !! Land !! Spelers !! Gemiddelderating !! Punten !! wp
|-
| style="background:gold;"|1 ||  || Svidler, Rublevsky, Barejev, Morozevich, Zvjaginsev, Sakajev || 2684 || 35½ || 
|-
| style="background:silver;"|2 ||  || Yermolinsky, Shabalov, Seirawan, Gulko, De Firmian, Kaidanov || 2631 || 34½ || 
|-
| style="background:#cc9966;"|3 ||  || Ivantsjoek, Onisjtsjoek, Romanishin, Malaniuk, Savchenko, Ponomariov || 2638 || 32½ || 394.0
|-
| 4 ||  || Alterman, Smirin, Sutovsky, Psakhis, Kosashvili, Avrukh || 2593 || 32½ || 379.0
|-
| 5 ||  || Peng Xiaomin, Ye Jiangchuan, Zhang Zhong, Yu Shaoteng, Wu Wenjin, Wang Rui || 2498 || 31½ || 389.5
|-
| 6 ||  || Joesoepov, Dautov, Lutz, Hübner, Gabriel, Luther || 2610 || 31½ || 386.5
|-
| 7 ||  || Azmaiparashvili, Giorgadze, Sturua, Bagaturov, Supatashvili, Janjgava || 2601 || 31½ || 377.5
|-
| 8 ||  || Drejev, Filippov, Volkov, Kobalia, Yemelin, Shariyazdanov || 2594 || 31 || 395.5
|-
| 9 ||  || Almási, Pintér, C. Horváth, J. Horváth, Varga, Gyimesi || 2588 || 31 || 375.0
|-
| 10 ||  || Istrățescu, Marin, Nisipeanu, Ionescu, Nevednichy, Vajda || 2548 || 30½ || 392.5
|}

{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
!colspan=6| nummers 11 – 110
|- 
! # !! Land !! Gemiddelderating !! Punten !! wp !! MP
|-
| 11 ||  || 2661 || 30½ || 390.5 || 
|-
| 12 ||  || 2605 || 30½ || 380.5 || 
|-
| 13 ||  || 2555 || 30½ || 378.5 || 
|-
| 14 ||  || 2533 || 30½ || 369.5 || 
|-
| 15 ||  || 2564 || 30½ || 361.5 || 
|-
| 16 ||  || 2630 || 30 || 397.5 || 
|-
| 17 ||  || 2626 || 30 || 393.0 || 
|-
| 18 ||  || 2563 || 30 || 367.5 || 
|-
| 19 ||  || 2519 || 30 || 359.5 || 
|-
| =20 ||  || 2546 || 29½ || 372.0 || 16
|-
| =20 ||  || 2565 || 29½ || 372.0 || 16
|-
| 22 ||  || 2539 || 29½ || 368.0 || 
|-
| 23 ||  || 2515 || 29½ || 357.5 || 
|-
| 24 ||  || 2519 || 29 || 379.5 || 
|-
| 25 ||  || 2559 || 29 || 363.0 || 
|-
| 26 ||  || 2585 || 28½ || 383.5 || 
|-
| 27 ||  || 2525 || 28½ || 373.5 || 
|-
| 28 ||  || 2545 || 28½ || 372.0 || 
|-
| 29 ||  || 2601 || 28½ || 370.5 || 
|-
| 30 ||  || 2590 || 28½ || 368.0 || 
|-
| 31 ||  || 2509 || 28½ || 364.5 || 
|-
| 32 ||  "C" || 2470 || 28½ || 357.5 || 
|-
| 33 ||  || 2491 || 28½ || 353.0 || 
|-
| 34 ||  || 2464 || 28½ || 343.0 || 
|-
| 35 ||  || 2443 || 28 || 368.5 || 
|-
| 36 ||  || 2531 || 28 || 366.5 || 
|-
| 37 ||  || 2511 || 28 || 364.5 || 
|-
| 38 ||  || 2371 || 28 || 338.5 || 
|-
| 39 ||  || 2495 || 27½ || 373.5 || 
|-
| 40 ||  || 2580 || 27½ || 370.5 || 
|-
| 41 ||  || 2488 || 27½ || 360.0 || 
|-
| 42 ||  || 2466 || 27½ || 358.5 || 
|-
| 43 ||  || 2474 || 27½ || 356.0 || 
|-
| 44 ||  || 2418 || 27½ || 354.0 || 14
|-
| 45 ||  || 2420 || 27½ || 354.0 || 12
|-
| 46 ||  || 2499 || 27½ || 352.5 || 
|-
| 47 ||  || 2376 || 27½ || 348.5 || 
|-
| 48 ||  || 2485 || 27½ || 348.0 || 
|-
| 49 ||  || 2370 || 27½ || 341.5 || 
|-
| 50 ||  || 2390 || 27 || 360.0 || 
|-
| 51 ||  || 2489 || 27 || 355.0 || 
|-
| 52 || IBCA || 2263 || 27 || 339.5 || 
|-
| 53 ||  || 2384 || 26½ || 353.5 || 
|-
| 54 ||  || 2335 || 26½ || 351.0 || 
|-
| 55 ||  || 2464 || 26½ || 348.5 || 
|-
| 56 ||  || 2286 || 26½ || 323.0 || 
|-
| 57 ||  || 2445 || 26 || 356.0 || 
|-
| 58 ||  || 2349 || 26 || 343.5 || 
|-
| 59 ||  || 2374 || 26 || 339.0 || 
|-
| 60 ||  || 2339 || 26 || 333.0 || 
|-
| 61 ||  || 2415 || 26 || 331.0 || 
|-
| 62 ||  || 2229 || 26 || 313.5 || 
|-
| 63 ||  || 2405 || 25½ || 342.0 || 
|-
| 64 ||  || 2398 || 25½ || 337.5 || 
|-
| 65 ||  || 2314 || 25½ || 334.5 || 
|-
| 66 ||  || 2348 || 25½ || 334.0 || 
|-
| 67 ||  || 2418 || 25½ || 333.5 || 
|-
| 68 ||   || 2275 || 25½ || 320.0 || 
|-
| 69 ||  || 2256 || 25½ || 318.5 || 
|-
| 70 ||  || 2444 || 25 ||  || 
|-
| 71 ||  || 2431 || 24½ || 352.5 || 
|-
| 72 ||  || 2233 || 24½ || 341.5 || 
|-
| 73 ||  IRQ || 2301 || 24½ || 329.0 || 
|-
| 74 ||  || 2075 || 24 || 321.0 || 
|-
| 75 ||  || 2223 || 24 || 316.5 || 
|-
| 76 ||  || 2238 || 24 || 313.5 || 
|-
| 77 ||  || 2276 || 24 || 308.5 || 
|-
| 78 ||  || 2066 || 24 || 307.5 || 
|-
| 79 ||  || 2254 || 23½ || 330.0 || 
|-
| 80 ||  || 2318 || 23½ || 326.0 || 
|-
| 81 ||  || 2184 || 23½ || 316.0 || 
|-
| 82 ||  "D" || 2215 || 23½ || 315.5 || 
|-
| 83 ||  || 2035 || 23½ || 302.0 || 
|-
| 84 ||  || 2246 || 23 || 328.5 || 
|-
| 85 ||  || 2148 || 23 || 315.0 || 
|-
| 86 ||  || 2000 || 23 || 301.0 || 
|-
| 87 ||  || 2243 || 23 || 299.0 || 
|-
| 88 ||  || 2129 || 23 || 294.5 || 
|-
| 89 ||  || 2276 || 22½ || 317.5 || 
|-
| 90 ||  || 2118 || 22½ || 312.0 || 
|-
| 91 ||  || 2076 || 22½ || 305.5 || 
|-
| 92 ||  || 2191 || 22½ || 303.5 || 
|-
| 93 ||  || 2045 || 22½ || 296.0 || 
|-
| 94 ||  || 2191 || 22 || 323.0 || 
|-
| 95 ||  || 2184 || 22 || 288.5 || 
|-
| 96 ||  || 2149 || 22 || 276.0 || 
|-
| 97 ||  || 2078 || 22 || 270.0 || 
|-
| 98 ||  || 2151 || 21½ || 296.5 || 
|-
| 99 ||  || 2054 || 21½ || 272.0 || 
|-
| 100 ||  || 2148 || 21½ || 268.0 || 
|-
| 101 ||  || 2045 || 21 ||  || 
|-
| 102 ||  || 2134 || 20½ || 293.0 || 
|-
| 103 ||  || 2060 || 20½ || 273.0 || 
|-
| 104 ||  || 2049 || 20½ || 261.5 || 
|-
| 105 ||  || 2081 || 20 || 265.5 || 
|-
| 106 ||  || 2000 || 20 || 260.0 || 
|-
| 107 ||  || 2043 || 19 ||  || 
|-
| 108 ||  || 2090 || 18½ ||  || 
|-
| 109 ||  || 2060 || 18 ||  || 
|-
| 110 ||  VIR || 2000 || 3 ||  || 
|}

Individuele medailles

Vrouwentoernooi 
Door 72 teams afkomstig uit 69 landen werd deelgenomen aan het vrouwentoernooi. Het organiserende land Rusland nam met drie teams deel, en een team werd ingebracht vanuit de IBCA.

China doorbrak de dominantie van de Oost-Europese teams door het winnen van de titel. Teamleden waren onder andere voormalig (en toekomstig) wereldkampioene Xie Jun en toekomstig wereldkampioene Zhu Chen. Rusland werd tweede, en de verdedigend viervoudig kampioen Georgië werd derde. 

{| class="wikitable"
|+ Vrouwentoernooi
! # !! Land !! Spelers !! Gemiddelderating !! Punten !! wp
|-
| style="background:gold;"|1 ||  || Xie Jun, Zhu Chen, Wang Pin, Wang Lei || 2480 || 29 || 
|-
| style="background:silver;"|2 ||  || Matvejeva, Kovalevskaya, Shumiakina, Stepovaya || 2438 || 27 || 295.0
|-
| style="background:#cc9966;"|3 ||  || Tsjiboerdanidze, Ioseliani, Arakhamia-Grant, Khurtsidze || 2480 || 27 || 289.5
|-
| 4 ||  || Peng Zhaoqin, Sziva, Bosboom-Lanchava, Jap Tjoen San || 2325 || 23½ || 290.0
|-
| 5 ||  || Stefanova, Voiska, Velcheva, Aleksieva || 2387 || 23½ || 277.0
|-
| 6 ||  || Peptan, Foişor, Cosma, Olǎraşu || 2398 || 23 || 299.0
|-
| 7 ||  || Marić, Bojković, Vuksanović, Manakova || 2422 || 23 || 293.5
|-
| 8 ||  || Lakos, Mádl, Grábics, Medvegy || 2383 || 23 || 279.5
|-
| 9 ||  || Demina, Kostenjoek, Kharashkina, Gelashvili || 2205 || 23 || 275.0
|-
| 10 ||  || Belakovskaia, Krush, Epstein, Donaldson-Achmilovskaja || 2355 || 23 || 271.5
|}

{|class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
!colspan=6| nummers 11 – 72
|- 
! # !! Land !! Gemiddelderating !! Punten !! wp !! MP
|-
| 11 ||  || 2428 || 22½ || 300.5 || 
|-
| 12 ||  || 2430 || 22½ || 289.0 || 
|-
| 13 ||  || 2183 || 22½ || 282.5 || 
|-
| 14 ||  || 2258 || 22½ || 281.0 || 
|-
| 15 ||  || 2252 || 22½ || 266.5 || 
|-
| 16 ||  || 2345 || 22 || 283.0 || 
|-
| 17 ||  || 2292 || 22 || 281.5 || 
|-
| 18 ||  || 2322 || 22 || 281.0 || 14
|-
| 19 ||  || 2247 || 22 || 281.0 || 13
|-
| 20 ||  || 2323 || 22 || 269.0 || 
|-
| 21 ||  || 2288 || 21½ || 277.0 || 
|-
| 22 ||  || 2322 || 21½ || 274.5 || 
|-
| 23 ||  || 2258 || 21½ || 272.5 || 
|-
| 24 ||  || 2262 || 21 || 281.0 || 
|-
| 25 ||  || 2203 || 21 || 280.0 || 
|-
| 26 ||  "B" || 2358 || 21 || 271.5 || 
|-
| 27 ||  || 2237 || 21 || 251.0 || 
|-
| 28 ||  || 2298 || 20½ || 284.0 || 
|-
| 29 ||  || 2263 || 20½ || 272.0 || 
|-
| 30 ||  || 2052 || 20½ || 265.5 || 
|-
| 31 ||  || 2188 || 20½ || 256.0 || 
|-
| 32 ||  || 2253 || 20 || 269.0 || 
|-
| 33 ||  || 2157 || 20 || 267.0 || 
|-
| 34 ||  || 2110 || 20 || 257.0 || 
|-
| 35 ||  || 2120 || 20 || 256.5 || 
|-
| 36 ||  || 2223 || 20 || 256.0 || 
|-
| 37 ||  || 2198 || 19½ || 280.5 || 
|-
| 38 ||  || 2222 || 19½ || 269.5 || 
|-
| 39 ||  || 2227 || 19½ || 267.5 || 
|-
| 40 ||  || 2240 || 19½ || 265.5 || 
|-
| 41 ||  || 2097 || 19½ || 254.0 || 
|-
| 42 ||  || 2227 || 19½ || 251.5 || 
|-
| 43 ||  || 2022 || 19½ || 233.0 || 
|-
| 44 ||  || 2098 || 19 || 257.5 || 
|-
| 45 ||  || 2192 || 19 || 247.5 || 
|-
| 46 ||  || 2098 || 19 || 244.0 || 
|-
| 47 ||  || 2080 || 18½ || 253.5 || 
|-
| 48 ||  || 2000 || 18½ || 247.5 || 
|-
| 49 || IBCA || 2080 || 18½ || 241.5 || 
|-
| 50 ||  || 2000 || 18½ || 208.0 || 
|-
| 51 ||  || 2000 || 18½ || 190.5 || 
|-
| 52 ||  || 2127 || 18 || 245.0 || 11
|-
| 53 ||  || 2080 || 18 || 245.0 || 10
|-
| 54 ||  || 2133 || 18 || 244.5 || 13
|-
| 55 ||  || 2068 || 18 || 244.5 || 9
|-
| 56 ||  || 2008 || 18 || 222.0 || 
|-
| 57 ||  || 2063 || 18 || 219.5 || 
|-
| 58 ||  || 2025 || 17½ || 232.5 || 
|-
| 59 ||  || 2000 || 17½ || 202.0 || 
|-
| 60 ||  || 2017 || 17 || 246.0 || 
|-
| 61 ||  || 2045 || 17 || 239.0 || 
|-
| 62 ||  || 2000 || 17 || 217.5 || 
|-
| 63 ||  || 2000 || 17 || 213.5 || 
|-
| 64 ||  || 2037 || 16½ || 224.5 || 
|-
| 65 ||  || 2000 || 16½ || 192.0 || 
|-
| 66 ||  || 2023 || 15½ ||  || 
|-
| 67 ||  || 2000 || 15 ||  || 
|-
| 68 ||  || 2000 || 13 ||  || 
|-
| 69 ||  || 2017 || 12 ||  || 
|-
| 70 ||  VI || 2000 || 9½ ||  || 
|-
| 71 ||  || 2000 || 8½ ||  || 
|-
| 72 ||  || 2000 || 2½ ||  || 
|}

Individuele medailles

Overkoepelende titel 

De Nona Gaprindashvili trofee wordt uitgereikt aan het land dat de beste gemiddelde plaats bereikt in de open sectie en de vrouwensectie. Als twee of meer teams daarbij gelijk eindigen, worden deze eerst geordend naar beste individuele einduitslag, en daarna naar aantal gescoorde punten. 

De trofee is genoemd naar Nona Gaprindashvili, die van 1961 tot 1978 wereldkampioene was, en werd ingesteld door de FIDE in 1997. De trofee werd voor het eerst uitgereikt in Elista.

Externe koppelingen 
33rd Chess Olympiad: Elista 1998 OlimpBase
 Justin Corfield, The History of Kalmykia: From Ancient Times to Kirsan Ilyumzhinov and Aleksey Orlov, 2015. De Olympiade wordt behandeld op blz. 163-170. .
 Carol Jarecki, "Reports from the 33rd Olympiad, Elista, Kalmyk Republic", Chess Life Online

Referenties 

Schaaktoernooi
Kalmukkië
Schaken in 1998